Zadig peut faire référence à :
 Zadig ou la Destinée est un conte philosophique de Voltaire publié en 1748 ;
 Zadig est une revue trimestrielle consacrée à la France d’aujourd’hui créée par Éric Fottorino en 2019